El nombre o denominación Ana Romero puede referirse a:

Personas 
 Ana Romero Galán, periodista gaditana.
 Ana Romero Moreno, exfutbolista sevillana.

Otros usos 
  Ana Romero, ganadería de toros bravos radicada en Cádiz (España).